Innaarsulikasik bezeichnet:
 Innaarsulikasik (Insel, Aterput), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innaarsulikasik (Insel, Kangerluluk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland